Да́мы и господа́:
 «Дамы и господа» — вежливое обращение к обществу, слушателям; синоним фразы «леди и джентльмены». 
 «Дамы и господа» — фильм Пьетро Джерми, лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля (Италия—Франция, 1966).
 «Дамы и Господа» — роман Терри Пратчетта (1992).